Емилио Каранза има више значења:

 Емилио Каранза, Порвенир (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилио Каранза (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Емилио Каранза (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилио Каранза, Санта Круз (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилио Каранза, Салинас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилио Каранза (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилио Каранза (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилио Каранза, Аренал дел Пикачо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилио Каранза (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику